Porcellio — род мокриц из семейства Porcellionidae. Эти ракообразные встречаются практически во всем мире. Самый известный вид — обыкновенная мокрица.

Большая часть видов рода Porcellio были описаны к 1950 году, и многие из них были известны ещё в конце XIX века. Но некоторые виды были открыты в последнее время.

Виды 
В род включают 191 вид:
 Porcellio achilleionensis Verhoeff, 1901
 Porcellio acutiserra Barnard, 1940
 Porcellio aghousi Paulian de Felice, 1939
 Porcellio albanicus Verhoeff, 1907
 Porcellio albicornis (Dollfus, 1896)
 Porcellio albinus Budde-Lund, 1885
 Porcellio alexandrinus Brandt, 1833
 Porcellio alluaudi Dollfus, 1893
 Porcellio alpinus Am Stein, 1857
 Porcellio alticola Vandel, 1940
 Porcellio anagae Hoese, 1985
 Porcellio ancararum Rodriguez & Vicente, 1992
 Porcellio andreinii Arcangeli, 1913
 Porcellio angustulus Budde-Lund, 1885
 Porcellio atlanteus Verhoeff, 1937
 Porcellio atlantidum Paulian de Felice, 1939
 Porcellio atticus Verhoeff, 1907
 Porcellio auritus Budde-Lund, 1879
 Porcellio babilonus Rodriguez & Barrientos, 1993
 Porcellio baeticensis Vandel, 1953
 Porcellio baidensis Viglianisi, Lombardo & Caruso, 1992
 Porcellio balearicus Cruz & Garcia, 1994
 Porcellio barroisi Dollfus, 1892
 Porcellio batesoni Collinge, 1915
 Porcellio bistriatus Budde-Lund, 1885
 Porcellio blattarius Budde-Lund, 1885
 Porcellio bolivari Dollfus, 1892
 Porcellio bovei Lucas, 1849
 Porcellio brevipennis Budde-Lund, 1885
 Porcellio buddelundi Simon, 1885
 Porcellio cadenati Vandel, 1954
 Porcellio calderensis Vandel, 1954
 Porcellio canariensis Dollfus, 1893
 Porcellio cataractae Vandel, 1960
 Porcellio cavernicolus Vandel, 1946
 Porcellio centralis Vandel, 1954
 Porcellio chilensis Nicolet, 1849
 Porcellio chuldahensis Verhoeff, 1923
 Porcellio cilicius Verhoeff, 1907
 Porcellio colasi Vandel, 1958
 Porcellio conchus Mulaik & Mulaik, 1943
 Porcellio conifer C. Koch, 1856
 Porcellio coronatus C. Koch, 1856
 Porcellio curti (Vandel, 1980)
 Porcellio cyclocephalus Menge, 1854
 Porcellio dalensi Caruso & Maio, 1990
 Porcellio debueni Dollfus, 1892
 Porcellio deganiensis Verhoeff, 1923
 Porcellio despaxi Vandel, 1958
 Porcellio dilatatus Brandt, 1833
 Porcellio dispar Verhoeff, 1901
 Porcellio djahizi Medini & Charfi-Cheikhrouha, 2001
 Porcellio djebeli Paulian de Felice, 1939
 Porcellio duboscqui Paulian de Felice, 1941
 Porcellio echinatus Lucas, 1849
 Porcellio elongatus Shen, 1949
 Porcellio emaciatus Budde-Lund, 1885
 Porcellio eserensis Rodriguez & Vicente, 1992
 Porcellio evansi Omer-Cooper, 1923
 Porcellio eximius Dollfus, 1896
 Porcellio expansus Dollfus, 1892
 Porcellio exstinctus Verhoeff, 1923
 Porcellio ferrarai Caruso & Maio, 1990
 Porcellio ferroi Paulian de Felice, 1939
 Porcellio ferrugineus Brandt, 1833
 Porcellio festai Arcangeli, 1932
 Porcellio ficulneus Budde-Lund, 1885
 Porcellio flavocinctus Budde-Lund, 1885
 Porcellio flavomarginatus Lucas, 1853
 Porcellio formosus Stuxberg, 1875
 Porcellio franzi Schmolzer, 1955
 Porcellio gallicus Dollfus, 1904
 Porcellio gauthieri Paulian de Felice, 1939
 Porcellio gestroi Brian, 1932
 Porcellio giustii Caruso & Maio, 1990
 Porcellio glaberrimus Verhoeff, 1951
 Porcellio grandeus Mulaik & Mulaik, 1943
 Porcellio granulatus Menge, 1854
 Porcellio granuliferus Budde-Lund, 1885
 Porcellio gruneri Hoese, 1978
 Porcellio haasi Arcangeli, 1925
 Porcellio herminiensis Vandel, 1946
 Porcellio hispanus Dollfus, 1892
 Porcellio hoffmannseggii Brandt, 1833
 Porcellio humberti Vandel, 1958
 Porcellio hyblaeus Viglianisi, Lombardo & Caruso, 1992
 Porcellio imbutus Budde-Lund, 1885
 Porcellio incanus Budde-Lund, 1879
 Porcellio inconspicuus Dollfus, 1892
 Porcellio ingenuus Budde-Lund, 1885
 Porcellio insignis Brandt, 1833
 Porcellio intercalarius Budde-Lund, 1885
 Porcellio intermedius Schmolzer, 1953
 Porcellio interpolator Budde-Lund, 1885
 Porcellio jaicensis Verhoeff, 1907
 Porcellio klaptoczi Verhoeff, 1907
 Porcellio krivosijensis Strouhal, 1939
 Porcellio laevis Latreille, 1804
 Porcellio laevissimus Dollfus, 1898
 Porcellio lamellatus Budde-Lund, 1875
 Porcellio lapidicolus Paulian de Felice, 1939
 Porcellio lepineyi Verhoeff, 1937
 Porcellio letourneuxi Simon, 1885
 Porcellio liliputanus Nicolet, 1849
 Porcellio longicornis Stein, 1859
 Porcellio maculipennis Budde-Lund, 1894
 Porcellio maculipes Budde-Lund, 1885
 Porcellio magnificus Dollfus, 1892
 Porcellio mahadidi Caruso & Maio, 1990
 Porcellio marginalis Budde-Lund, 1885
 Porcellio marginenotatus Budde-Lund, 1879
 Porcellio martini Dalens, 1984
 Porcellio medinae Rodriguez & Barrientos, 1993
 Porcellio meridionalis Vandel, 1954
 Porcellio messenicus Verhoeff, 1907
 Porcellio minutus Budde-Lund, 1909
 Porcellio monardi Brian, 1953
 Porcellio montanus Budde-Lund, 1885
 Porcellio monticola Lereboullet, 1853
 Porcellio narentanus Verhoeff, 1907
 Porcellio nasutus Strouhal, 1936
 Porcellio nemethi Paulian de Felice, 1939
 Porcellio nicklesi Dollfus, 1892
 Porcellio nigrogranulatus Dollfus, 1892
 Porcellio normani (Dollfus, 1899)
 Porcellio notatus C. Koch, 1854
 Porcellio novus Arcangeli, 1936
 Porcellio obsoletus Budde-Lund, 1885
 Porcellio ocellatus Budde-Lund, 1879
 Porcellio olivieri (Audouin, 1826)
 Porcellio ombrionis Vandel, 1954
 Porcellio omodeoi Caruso & Maio, 1990
 Porcellio orarum Verhoeff, 1910
 Porcellio ornatus Milne-Edwards, 1840
 Porcellio ovalis Dollfus, 1893
 Porcellio palaestinus Verhoeff, 1931
 Porcellio palmae Hoese, 1985
 Porcellio parenzani Arcangeli, 1932
 Porcellio pelseneeri Arcangeli, 1936
 Porcellio peninsulae Verhoeff, 1944
 Porcellio peyerimhoffi Paulian de Felice, 1942
 Porcellio piceus Dollfus, 1895
 Porcellio pityensis Vandel, 1956
 Porcellio platysoma Brandt, 1841
 Porcellio praeustus Budde-Lund, 1885
 Porcellio provincialis Aubert & Dollfus, 1890
 Porcellio pseudocilicius Schmalfuss, 1992
 Porcellio puberulus Dollfus, 1895
 Porcellio pulverulentus Budde-Lund, 1885
 Porcellio pumicatus Budde-Lund, 1885
 Porcellio purpureus Budde-Lund, 1885
 Porcellio pyrenaeus Dollfus, 1892
 Porcellio quercuum Verhoeff, 1952
 Porcellio ribauti Verhoeff, 1907
 Porcellio riffensis Caruso & Maio, 1990
 Porcellio romanorum Verhoeff, 1901
 Porcellio rubidus Budde-Lund, 1885
 Porcellio rucneri Karaman, 1966
 Porcellio rufobrunneus Omer-Cooper, 1923
 Porcellio saharaiensis Maio & Dalens, 1991
 Обыкновенная мокрица (Porcellio scaber) Latreille, 1804
 Porcellio scabriusculus Mulaik, 1960
 Porcellio scitus Budde-Lund, 1885
 Porcellio septentrionalis Vandel, 1954
 Porcellio siculoccidentalis Viglianisi, Lombardo & Caruso, 1992
 Porcellio silvestrii Arcangeli, 1924
 Porcellio simulator Budde-Lund, 1885
 Porcellio spatulatus Costa, 1882
 Porcellio spinicornis Say, 1818
 Porcellio spinipennis Budde-Lund, 1885
 Porcellio spinipes Dollfus, 1893
 Porcellio spretus Budde-Lund, 1885
 Porcellio strinatii Vandel, 1960
 Porcellio studienstiftius Hoese, 1985
 Porcellio succinctus Budde-Lund, 1885
 Porcellio tentaculatus Vieira, 1982
 Porcellio tortonesei Arcangeli, 1932
 Porcellio tripolitanus Verhoeff, 1907
 Porcellio turolensis Cruz, 1992
 Porcellio uljanini Budde-Lund, 1885
 Porcellio vandeli Verhoeff, 1938
 Porcellio variabilis Lucas, 1849
 Porcellio villiersi Paulian de Felice, 1939
 Porcellio violaceus Budde-Lund, 1879
 Porcellio wagneri Brandt, 1841
 Porcellio werneri Strouhal, 1929
 Porcellio xavieri Arcangeli, 1958
 Porcellio yemenensis Barnard, 1941
 Porcellio zarcoi Vandel, 1960

Porcellio cyclocephalus и P. notatus — ископаемые виды из балтийского янтаря. Их отнесли к этому роду из-за отсутствием лучшей альтернативы.

Примечания 

Мокрицы
Роды ракообразных